Oberwendling ist der Ortsname von

 Oberwendling (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberwendling (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern